

Miejscowości 
Jordania
 Filadelfia – dawna nazwa Ammanu, stolicy Jordanii
Kolumbia
 Filadelfia – miasto w departamencie Caldas
Niemcy
 Filadelfia – dawniej wieś, obecnie część miasta Storkow (Mark), leżącego w kraju związkowym Brandenburgia
Paragwaj
 Filadelfia – miasto w departamencie Boquerón
Stany Zjednoczone
 Filadelfia – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Philadelphia
Turcja
 Filadelfia – dawna nazwa miejscowości Alaşehir, leżącej w prowincji Manisa
Włochy
 Filadelfia – miejscowość i gmina w regionie Kalabria

Inne 
 Filadelfia – imię żeńskie
 Filadelfia – amerykański film dramatyczny z 1993 roku
 Eksperyment Filadelfia – nazwa tajnego eksperymentu naukowego, rzekomo przeprowadzonego przez Marynarkę Wojenną Stanów Zjednoczonych

Zobacz też 
 Philadelphia (ujednoznacznienie)